Il doppio maschile del China Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Maks Mirny e Horia Tecău erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Mirny ha fatto coppia con Feliciano López mentre Tecău ha partecipato con Jean-Julien Rojer. I primi hanno perso ai quarti di finale da Julien Benneteau e Vasek Pospisil. Tecău e Rojer hanno conquistato il titolo battendo in finale Benneteau e Pospisil per 66-7, 7-5, [10-5].

Teste di serie

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (primo turno)

  David Marrero /  Fernando Verdasco (ritirati)
  Julien Benneteau /  Vasek Pospisil (finale)

Qualificati

  Johan Brunström /  Nicholas Monroe (semifinale)

Lucky Loser

  Tejmuraz Gabašvili /  Michail Kukuškin (primo turno)

Wildcard

  Novak Đoković /  Filip Krajinović (quarti di finale, ritirati)

  Gong Maoxin /  Li Zhe (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Máximo González /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

  Johan Brunström /  Nicholas Monroe (qualificati)

Qualificati
  Johan Brunström  /  Nicholas Monroe

Lucky Losers
  Tejmuraz Gabašvili /  Michail Kukuškin

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni
 
 

ATP World Tour 2014
China Open 2014